Keilberth ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Keilberth (1844–1919), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Joseph Keilberth (1908–1968), deutscher Konzert- und Operndirigent